Karksi (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Viljandimaa
 Karksi (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Mulgi